Metasequoia kan avse:
Metasequoia (växter) – ett släkte av barrträd
Metasequoia (mjukvara) – ett datorprogram med vars hjälp det är möjligt att skapa 3D-modeller